In der Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten werden Tabellen und Grafiken mit Angaben zum anthropogenen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) dargestellt.

Überblick 

Im Jahr 2016 setzte die Menschheit circa 35 Milliarden Tonnen (35 Gigatonnen, Gt, bzw. 35 Pg) Kohlenstoffdioxid frei, das sind rund 74 % der gesamten ausgestoßenen Treibhausgase. Dies führt zu einer starken Erhöhung der Gesamtmasse an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre von ca. 3000 Gigatonnen um jährlich etwa 1 %.

Mehr als die Hälfte der weltweiten Emissionen verursachten die vier Staaten Volksrepublik China, USA, Indien und Russland. Historisch betrachtet gehen die größten Mengen allerdings noch auf das Konto früherer Industriestaaten. Bei einer Betrachtung pro Kopf liegen entwickelte Länder weit vor Entwicklungs- und Schwellenländern wie China und Indien. In Europa waren Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien die größten Emittenten. Deutschland lag 2016 mit 753 Millionen Tonnen weltweit auf Rang sechs, 64 Prozent der im Jahr 1979 emittierten Rekordmenge von 1176,4 Millionen Tonnen CO2.

Das Energieversorgungsunternehmen mit der größten Emission von Kohlenstoffdioxid ist nach Angaben der in Washington, D.C. ansässigen Denkfabrik Center for Global Development (CGD) die chinesische Huaneng Power International. In Europa sind die Unternehmen E.ON, Gazprom und RWE die größten Emittenten. Unter den Wärmekraftwerken hat das taiwanische Kraftwerk Taichung den höchsten CO2-Ausstoß. In Europa besitzen das polnische Kraftwerk Bełchatów und das deutsche Kraftwerk Niederaußem die höchste CO2-Emission.

CO2 ist mit einem Anteil von etwa 0,04 % (etwa 400 ppm) in der Atmosphäre enthalten, welcher derzeit mit einer Rate von 2 bis 3 ppm pro Jahr weiter ansteigt. Gegenüber dem vorindustriellen Niveau von 280 ppm führten die bisher durch den Menschen erzeugten CO2-Emissionen bereits zu einer Erhöhung der atmosphärischen Konzentration von über 40 %.

Emissionen

Weltweite Emissionen 
Die nächste Grafik zeigt einen Vergleich von CO2-Äquivalenten von drei Treibhausgasen seit 1860. Die Tabelle zeigt die jährlichen weltweiten Kohlenstoffdioxidemissionen seit 1950.

Nach Ländern 
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die 50 Länder mit den größten Kohlenstoffdioxid-Emissionen 2018 und deren Anteil an den Weltemissionen in Prozent. Alle Angaben sind auf drei signifikante Stellen bzw. volle Mt gerundet.

Emissionsmaximum nach Ländern 
In der folgenden Tabelle ist das Jahr aufgeführt, in dem die CO2-Emission eines Landes ihren absoluten Höhepunkt erreichte, die aktuelle CO2-Emission und deren Anteil am Maximum. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Nach Sektoren 
Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der CO2-Emissionen auf Sektoren gemäß der IPCC-Kategorien 2006. Es ist zu beachten, dass energetische Nutzungen vollständig unter Energie subsumiert sind, d. h. auch Emissionen aus z. B. der Wärmeerzeugung in der Industrie oder aus dem Treibstoffverbrauch in der Landwirtschaft. Die weiteren Sektoren beinhalten demzufolge nur Emissionen, die nicht aus dem direkten Energieverbrauch resultieren, wie beispielsweise bei der Zementproduktion (Industrie) oder bei der Tierhaltung (Landwirtschaft).

Nach Energieunternehmen 

Die Studie „Carbon Majors Report“ zeigte im Jahr 2017, dass 100 Förderer fossiler Brennstoffe, darunter ExxonMobil, Shell, BHP Billiton und Gazprom, für 71 % der industriellen Treibhausgasemissionen seit 1988 verantwortlich sind. Fast ein Drittel (32 %) der historischen Emissionen stammen von börsennotierten Unternehmen im Besitz von Investoren, 59 % von staatlichen Unternehmen und 9 % von privaten Investitionen.

In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Energieunternehmen mit der größten CO2-Emission in Millionen Tonnen.

Nach deutschen Unternehmen 
Die Unternehmen in der folgenden Tabelle sind die DAX-Unternehmen mit den höchsten CO2-Emissionen.

Die Emission der Lufthansa ist mit einem Klimafaktor von 2–5 zu multiplizieren, um sie in ihrer Klimawirkung vergleichen zu können.

Nach Kraftwerken 

In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Kraftwerke mit der größten CO2-Emission in Millionen Tonnen.

Weitere CO2-Quellen 
In Permafrostgebieten (Arktis, Antarktis, Hochgebirge) sind zwischen 13.000 und 15.000 Gigatonnen Kohlenstoff gespeichert, etwa doppelt so viel wie in der gesamten Erdatmosphäre: Beim durch den Klimawandel beschleunigten Auftauen der Permafrostböden wird dieser als CO2 freigesetzt. Die Herstellung von Zement für die Betonproduktion ist für etwa 6–9 % der von Menschen verursachten Emissionen zwischen 1925 und 2000 verantwortlich. Die Stahlerzeugung ist für ca. 25 % der CO2 Emissionen im Industriesektor und ca. 8 % insgesamt weltweit verantwortlich.

Siehe auch 
 Liste der größten Treibhausgasemittenten
 Liste der größten Methanemittenten
 Liste der größten Lachgasemittenten
 Liste der größten F-Gase-Emittenten
 Liste der Länder nach Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Literatur 
 Richard Heede: Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010. In: Climatic Change, November 2013, doi:10.1007/s10584-013-0986-y (englisch).

Weblinks 
 climatewatchdata.org: Climate Watch (CO2): Detaillierte Selektionsmöglichkeit samt Visualisierung der hier genutzten und weiterer Emissionsdaten (englisch)
 electricitymap.org: Klimaeinfluss der Regionen
 globalcarbonatlas.org: Geographical emissions of several countries over time („Geografische Emissionen mehrerer Länder im Lauf der Zeit“)
 mdgs.un.org: United Nations (UN) – Carbon dioxide emissions by country, 1990–2010 („Kohlendioxidemissionen nach Ländern“)

Einzelnachweise 

Kohlendioxidemittenten
!
Kohlendioxidemittenten
!
!
Wikipedia:Artikel mit Video